Osoby o tym nazwisku:
 Jan Wroniszewski – polski historyk
 Józef Kazimierz Wroniszewski – polski historyk, powieściopisarz
 Michał Wroniszewski – polski psychiatra, społecznik, działacz opozycji